‼ (« double point d'exclamation ») peut faire référence à :
 la notation d'un très bon coup aux échecs ;
 l'opérateur double factorielle en mathématiques ;
 un clic rétroflexe, une famille de clics phonétiques en !Kung et en .

Le double point d'exclamation est présent dans Unicode sous le code . Il est souvent utilisé pour accentuer une exclamation.

Signe ponctuatif 
En kotava, le double point d'exclamation (signe unique), appelé « point injonctif », est utilisé de façon obligatoire pour ponctuer un énoncé injonctif (relevant d'un acte de parole impératif), absolument distinct d'un énoncé exclamatif.

Notes et références

Voir aussi 
 !!!
 !